«Охо́тники на тро́ллей: Истории Аркадии» () — американо-мексиканский компьютерный мультсериал, созданный Гильермо дель Торо для Netflix по книге «Охотники на троллей» и спродюсированный компаниями Cha Cha Cha Films и DreamWorks Animation. Первый сериал из трилогии Истории Аркадии. Второй сериал трилогии — «Трое с небес: Истории Аркадии», а третий — «Волшебники: Истории Аркадии».

Первые два эпизода мультсериала были показаны 8 октября 2016 года на Comic Con в Нью-Йорке. Мировая премьера мультсериала состоялась 23 декабря 2016 года на Netflix. 9 февраля 2017 года Netflix продлил сериал на второй сезон из 13-ти эпизодов, которые стали доступны 15 декабря того же года.

Выход третьего и финального сезона состоялся 25 мая 2018 года.

Сюжет 
В руки пятнадцатилетнему юноше попадает Магический Амулет, который даёт ему звание охотника на троллей, призванного защищать троллей, живущих под землёй — под человеческим городом Аркадия.

Актёры и персонажи 
 Антон Ельчин и Эмиль Хирш — Джеймс «Джим» Лейк-мл.: первый Охотник на троллей, который является человеком. Он становится вынужденным героем, ведущим двойную жизнь. Является хорошим поваром и искусным фехтовальщиком; он сделает всё ради друзей.
 Чарли Сакстон — Тобиас «Тоби» Домжальски: лучший друг Джима, почти брат. Владеет волшебным молотом.
 Джонатан Хайд — Уолт Стриклер: учитель в школе Джима (на самом деле подменыш), работающий на Гум-Гумов.
 Келси Грэммер — Блинки (Моргун): тролль-наставник Джима, у которого шесть глаз. Блинки мудрый, учёный и добрый тролль, который очарован человеческим миром. Он в полной мере использует время, когда в результате проклятья застревает в человеческом теле, чтобы удовлетворить своё любопытство. Его тайное желание — водить машину.
 Фред Татаскьор — Ааарррггхх: союзник Джима, который становится другом Тоби. В детстве он был похищен Гум-Гумами, и из-за этого травмирующего опыта он стал самопровозглашённым пацифистом, однако продолжает чувствовать вину за прошлые поступки. Несмотря на его мирное поведение, он яростно сражается, чтобы защитить близких.
 Лекси Медрано — Клэр Нуньес: девушка Джима. Она смелая, доброжелательная, веселая, саркастическая, любознательная девушка, которая любит книги и является весьма талантливым бойцом и гимнасткой. Она получает посох, способный создавать порталы с помощью эмоций своего обладателя.
 Виктор Райдер-Векслер — Вендел: глава Рынка троллей. Вендел древний и мудрый тролль; он сначала с подозрением относится к Джиму и кажется пессимистом, но позже становится ясно, что он мягок и заботлив.
 Рон Перлман — Булар: сын Гунмара. Ужасный, мощный воин-тролль. Булар одержим освобождением своего отца из Тёмных земель, он хочет снова стать семьёй. Он кровожаден и злобен и ненавидят подменышей, называя их «нечистыми».
 Эми Ландекер — Барбара Лейк: чрезмерно опекающая и подозрительной матерью. Её муж бросил семью, когда Джиму было пять лет.
 Стивен Ён — Стив Палчук: хулиган с нарциссическими наклонностями в школе Джима.
 Мэттью Уотерсон — Драал: сын предыдущего Охотника на троллей, Канджигара. Изначально ревнивый и подозрительный к Джиму, Он позже становится его другом и наставником. Во время финальной битвы с Буларом Драал пожертвовал своей правой рукой, чтобы спасти амулет Охотника на троллей, а затем получил механический протез. Канджигар никогда не был близок с сыном, поэтому Драал хотел стать следующим Охотником, чтобы получить одобрение отца.
 Лорен Том — мисс Номура: куратор музея (на самом деле подменыш).
 Джимми Вуд — НеЭнрике: подменыш, заменивший Энрике, маленького брата Клэр. Со временем становится её другом и даже в некотором роде братом.
 Клэнси Браун — Гунмар: лидер Гум-Гумов, который живёт в Тёмных землях. Он могуществен, но в то же время безжалостен и имеет садистские наклонности. Он рассматривает своих союзников и Орден Януса, который отчаянно пытается вытащить его из Тёмных земель, как одноразовых; он может поработить или убить своих собратьев-троллей, когда он посчитает нужным.
 Том Хиддлстон и Джеймс Пьюрфой — Канджигар Отважный: отец Драала и благородный Охотник на троллей до Джима, который уже после собственной смерти (в качестве призрака) становится его наставником. Он считает, что Охотник на троллей должен работать в одиночку, чтобы не подвергать опасности друзей.
 Айк Амади — Ангор Рот: таинственный древний тролль-убийца и маг с неизвестным прошлым, который охотится за душами Охотников на троллей. В древние времена Ангор заключил сделку с ведьмой Бабой Ягой, обменяв свою душу на мистические способности.
 Родриго Блаас — гном Чомпски (Жевака): гном с острыми зубами, который живёт в кукольном домике у Тоби.
 Марк Хэмилл — Диктатус: брат Блинки, который считался погибшим. На самом деле помогает Гунмару в его стремлении покорить мир.
 Анжелика Хьюстон — Королева Урсуна
 Коул Сэнд — Элай Пепперджек: одноклассник Джима, верящий в сверхъестественное.
 Лина Хиди — Моргана / «Бледная Леди» / Баба Яга: древняя ведьма.
 Том Кенни — Отто Скарбах: подменыш, работающий на Гунмара.
 Дэвид Брэдли — Мерлин: могущественный волшебник, создавший амулет Охотников на троллей.
 Колин О’Донохью — Докси «Большой Ди»: милый подросток из Англии, учится в школе Джима.
 Татьяна Маслани — Айя: ученица по обмену, старшая сестра Крела.
 Диего Луна — Крел: младший брат Айи.

Эпизоды

Производство 
Главные роли в мультсериале «Охотники на троллей» озвучили Антон Ельчин, Келси Грэммер и Рон Перлман. Сериал стал последним проектом Ельчина, который погиб в результате несчастного случая вскоре после завершения записи большинства своих реплик. Продюсер Гильермо дель Торо отказался перезаписать его реплики.

Так как Ельчин до своей смерти успел записать достаточно диалогов, Джим Лейк-мл. продолжил говорить его голосом во втором сезоне.

Отзывы критиков 
«Охотники на троллей» получили признание критиков. Первый сезон мультсериала держит 93% «свежести» на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes, что основано на 15 отзывах критиков. Критический консенсус сайта гласит: «„Охотникам на троллей“ удалось ухватить любовь Дель Торо к историям о монстрах в молодёжной и более красочной манере, и таким образом он может завоевать поклонников нового поколения».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мультсериалы США, запущенные в 2016 году
Мультсериалы США, завершённые в 2018 году
Оригинальные детские телесериалы Netflix
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Мультсериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии